Podmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Podmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Colin Podmore – angielski historyk i pracownik Synodu Generalnego Kościoła anglikańskiego